Il barone (Le Baron de l'écluse) - film del 1960 diretto da Jean Delannoy
 Il barone (The Baron) - serie televisiva del 1965
 Il barone - miniserie televisiva del 1995 diretta da Alessandro Fracassi, Richard T. Heffron ed Enrico Maria Salerno